Brda heißen folgende geographische Objekte:
 Brda (Slowenien), Gemeinde in der Goriška, Slowenien (ital. Collio)
 Brda (Czersk), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Pommern (Braadorf, Kreis Konitz/Westpreußen)
 Brda (Split), Stadtteil der kroatischen Stadt Split

 Brda (Region in Montenegro), historische Region im heutigen Montenegro
 Collio, Weinbau-Region im Friaul (slowenisch auch Goriška brda, Görzer Hügelland, Collio Goriziano, furlanisch Cuei)

 Brda, Fluss im nordwestlichen Polen (deutscher Name Brahe)